

Geografia 
 Antin, comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione dell'Occitania;
 Rue de la Chaussée-d'Antin, viale parigino nel 9º arrondissement dà il nome al quartiere nel quale si trova.

Persone 
 Robin Antin, ballerina, coreografa e conduttrice televisiva statunitense
 Steven Antin, produttore cinematografico, sceneggiatore, regista e attore statunitense
 Mary Antin, scrittrice, attivista e politica statunitense di origine ebraica.
 Antoine Antin, regista francese

Altro 
 Duca d'Antin, titolo della nobiltà francese creato nel 1711
 Louis Antoine de Pardaillan, 1º duca d'Antin (1711-1722) 
 Louis de Pardaillan, 2º duca d'Antin (1722-1743) 
 Louis de Pardaillan, 3º duca d'Antin (1743-1757)